Raffaello steht für:
 Raffaello , ital. männlicher Vorname, siehe Raffaele und Raffaellino 
 Raffaello, Süßware
 Raffaello (ISS), Multi-Purpose Logistics Module für die Internationale Raumstation (ISS)
 Raffaello (Schiff, 1965), italienisches Passagierschiff

Personen:
 Raffaello Sanzio (Raffael; 1483–1520), italienischer Maler der Renaissance

Siehe auch:
 Rafael
 Raffael (Begriffsklärung)
 Raffaelli
 Raffaellino
 Raphael (Begriffsklärung)